Lühdorf oder Lühdorff ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich August von Lühdorf (1834–1891), deutscher Überseekaufmann
 Hans Lühdorf (1910–1983), deutscher Kunstsammler
 Jörg Lühdorff (* 1966), deutscher Regisseur und Drehbuchautor